Grisales ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio de Jesús Morales Grisales (* 1934), kolumbianischer Ordensgeistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Mocoa-Sibundoy
 José Saúl Grisales Grisales (* 1964), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ipiales

Grisales steht außerdem für:
 Estadio Alberto Grisales, ein Fußballstadion in Rionegro in Kolumbien